Ellipse (altgriechisch für „Fehlen, Auslassung“) steht für:
 Ellipse, in der Geometrie eine zu den Kegelschnitten gehörige geschlossene Kurve
 Ellipse (Darstellende Geometrie), Randkurven
 Ellipse (Sprache), die Aussparung von Satzteilen und derart gebildete Sätze
 Ellipse (Musik), das Fehlen einer erwarteten Harmonie
 Ellipse, in der Typografie Auslassungspunkte
 Ellipse, in Programmiersprachen eine variable Argumentliste, siehe Variadische Funktion
 The Ellipse, Park in Washington, D.C.

Siehe auch: